Stawy w Polsce:
 Jasny Staw – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Jasny Staw – staw w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna
 Jasny Staw – staw w woj. zachodniopomorskim, w Szczecinie

Przypisy